Бундеслига 1973—1974 — 11-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир начался 11 августа 1973 года, а завершился 18 мая 1974 года. Чемпионом стала мюнхенская «Бавария».

Турнирная таблица 

1 Победитель кубка ФРГ «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) квалифицировался в Кубок обладателей кубков. «Гамбург» квалифицировался в кубок УЕФА, как финалист кубка.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1973/74  

Германия
Германия
1973/1974
Спорт в Германии в 1973 году
Спорт в Германии в 1974 году